Pot Falls är ett vattenfall i Guyana.   Det ligger i regionen Upper Demerara-Berbice, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Georgetown. Pot Falls ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pot Falls är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Pot Falls.  Trakten runt Pot Falls är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. I omgivningarna runt Pot Falls växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vattenfall i Guyana